Кампеонато Архентино () — ежегодный турнир по регби-15, проводимый среди сборных команд провинций Аргентины. Тем не менее, турнир не является чемпионатом провинций в строгом смысле: 25 команд, участвующих во всех дивизионах чемпионата, представляют не 23 провинции и федеральный округ Буэнос-Айрес, но 25 союзов, входящих в Аргентинский регбийный союз. Некоторые из союзов представляют сразу две провинции, например, союз Норесте представляет провинции Чако и Корриентес. В то же время существуют союзы, представляющие лишь часть того или иного региона. К примеру, в провинции Санта-Фе действуют сразу две организации — собственно Санта-Фе и Росарио.

Чемпионат подразделяется на три дивизиона:
 Зона Кампеонато () включает 12 лучших команд первенства.
 Зона Асенсо () — второй дивизион. Лучшие команды дивизиона играют с худшими командами Зоны Кампеонато за право выхода в элитную группу. Худшие же представители Зоны Асенсо борются за право продолжить выступления в лиге с лучшими командами третьего дивизиона, Зоны Эстимуло.
 Зона Эстимуло () — третий дивизион. Лучшие представители Зоны играют в плей-офф за право выхода во вторую лигу.

В чемпионате 2012 года в Зоне Кампеонато соревновались сборные Чили и Уругвая. Национальные команды Бразилии и Парагвая играли в Зоне Эстимуло.

Результаты

Финальные матчи 

* — чемпионат проводился по круговой системе; плей-офф и, в частности, финал не проводились.
С 2014 года чемпионат проводится по круговой системе.

Титулов всего

Примечания

Ссылки 
Кампеонато Аргентино на сайте Аргентинского регбийного союза

Соревнования по регби в Аргентине
Чемпионат Аргентины по регби